Bernat Joan de Cabrera (abans del ~1400 - Mòdica, Sícilia 1466), vescomte de Cabrera i de Bas i comte de Mòdica. Fou un noble català que passà a Sicília on hi exercí de jurat i residí.

Orígens familiars 
Fill de Bernat IV de Cabrera i Timbor de Prades.

Núpcies i descendents 
Es casà sobre el 1411 amb la seva cosina Violant de Prades, filla d'en Jaume de Prades (Conestable de Sicília) i de Violant de Gandia, van tenir quatre fills:
 Joan de Cabrera el successor als títols.
 Jaume de Cabrera.
 Bernat de Cabrera.
 Elisabet de Cabrera que es casaria el 1455 amb Joan Ramon Folc III de Cardona.

Va tenir sis fills il·legítims fora del matrimoni:

 Bernat Joan.
 Jaume.
 Margarida.
 Ponç.
 Timbor de Cabrera (casada amb Joan Fernàndez d'Ixart).
 Climent de Cabrera.

Fets destacats 
Durant la guerra civil catalana es va posar del costat de Joan el Gran i el 1462 fou fet presoner per la Host del Consell del Principat comandada pel capità Pere de Bell-lloc i de Sentmenat després del breu setge d'Hostalric. Diuen que fou empresonat perquè volia proclamar-se rei de Sicília.

Morí el 1466, després de ser posat en llibertat i tornat a Sicília. L'enterraren a l'església de Ragusa. La seva esposa Violant, continuà dominants els seus comtats, fins al febrer de 1471 any en què morí en la seva residència del carrer dels Mercaders a Barcelona. Les despulles de Violant foren traslladades a Ragusa, per reposar junt al seu marit.

Referències 

Militars catalans històrics
Comtes catalans històrics
Bernat Joan
Vescomtes de Bas
Morts a Sicília
Polítics catalans històrics